Заповедник «Езёро-Ча́рне» — наименование двух заповедников в Польше.

 Езёро-Чарне (заповедник, Великопольское воеводство) — заповедник на территории гмины Мурована-Гослина Познанского повята Великопольского воеводства;
 Езёро-Чарне (заповедник, Варминско-Мазурское воеводство) — заповедник на территории гмины Оструда Острудского повята Варминско-Мазурского воеводства.